Łączna długość dróg wojewódzkich w województwie łódzkim wynosi 1 282,086 km. Są one zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Linki zewnętrzne 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

 
województwo łódzkie